Brian Roberts puede hacer referencia a:
Brian Roberts (futbolista), futbolista estadounidense
Brian Roberts (baloncestista), baloncestista estadounidense 
Brian Roberts (historiador), escritor e historiador británico.
Brian Roberts (beisbolista), beisbolista estadounidense.

fr:Brian Roberts
ja:ブライアン・ロバーツ
zh:布萊恩·羅伯茨